Гае́вский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Гаевский, Анджей (род. 1964) — польский гребец-байдарочник.
 Гаевский, Аполлинарий Николаевич (1897—1990) — советский шахматист, участник восьми чемпионатов СССР.
 Гаевский, Вадим Моисеевич (1928—2021) — балетный и театральный критик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997).
 Гаевский, Валерий Вениаминович (род. 1958) — губернатор Ставропольского края (2008—2012).
 Гаевский, Вацлав (1911—1997) — польский учёный-генетик и ботаник.
 Гаевский, Виктор Павлович (1826—1888) — русский писатель-пушкинист.
 Гаевский, Гжегож (род. 1985) — польский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Гаевский, Ефрем Иванович — подполковник, георгиевский кавалер.
 Гаевский, Иван Семёнович (1812—1869) — тайный советник, директор хозяйственного управления при Св. Синоде.
 Гаевский, Николай Семёнович (1827—1891) — тайный советник.
 
 Гаевский, Пётр Антонович (1888—?) — российский легкоатлет.
 Гаевский, Пётр Викентьевич — георгиевский кавалер; поручик.
 Гаевский, Семён Фёдорович (1778—1862) — тайный советник, почётный лейб-медик Высочайшего двора.
 Сильвестр (Гаевский) (в миру Степан Ефимович Гаевский) (1876—1975) — украинский религиозный деятель, митрополи́т Лубенский, литературовед.

См. также 
 Гаевская (значения)